Padula ima više značenja:
 Padula, Cosenza
 Padula, Livorno
 Padula, Salerno
 Padula, Teramo